В США насчитывается шесть округов с названием Ри́членд () и один приход ():
 округ Ричленд — в штате Висконсин.
 округ Ричленд — в штате Иллинойс.
 округ Ричленд — в штате Монтана.
 приход Ричленд — в штате Луизиана.
 округ Ричленд — в штате Огайо.
 округ Ричленд — в штате Северная Дакота.
 округ Ричленд — в штате Южная Каролина.